Лос Тријангулос има више значења:

 Лос Тријангулос, Гранхас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тријангулос (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Тријангулос, Хосе Перез Паласиос (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику